Континентальный кубок по хоккею с шайбой 2013/14 — 17-й розыгрыш Континентального кубка под эгидой ИИХФ, проходивший с 27 сентября 2013 года по 12 января 2014 года. Проведение суперфинала было доверено Руану, Франция. Всего в турнире приняли участие 19 стран, от которых выступали по одной команде.

Победителем кубка стал норвежский клуб «Ставангер Ойлерз», который в суперфинале сумел опередить победителя предыдущего розыгрыша — «Донбасс». Эта победа является первой в истории норвежского хоккея.

Участвующие команды 

В розыгрыше Континентального кубка по хоккею с шайбой 2014 года принимали участие 19 команд из 19 стран. 4 команды начали турнир с первого раунда, 7 команд со второго, 6 команд с третьего, а «Донбасс», как победитель прошлогоднего турнира, и «Руан», как хозяин нынешнего, автоматически прошли в суперфинал.

Первый раунд 
Матчи первого раунда проходили с 27 по 29 сентября 2013 года в Белграде, Сербия. Победитель группы вышел во второй раунд. Им стал эстонский клуб «Викинг Спорт».

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Второй раунд 
Матчи второго раунда проходили с 18 по 20 октября 2013 года в Ноттингеме (Великобритания) и Дунауйвароше (Венгрия). Победители групп вышли в третий раунд. Победитель первого раунда, клуб «Викинг Спорт», из-за проблем с визами не смог принять участие в группе B. Его заменил испанский клуб «Витория-Гастейс»

Группа В 

Время местное (UTC+1).

Группа С 

Время местное (UTC+2).

Третий раунд 
Матчи третьего раунда проходили с 22 по 24 ноября 2013 года в Азиаго (Италия) и Войенсе (Дания). Победители групп вышли в суперфинал.

Группа D 

Время местное (UTC+1).

Группа Е 

Время местное (UTC+1).

Суперфинал 
Суперфинал проходил с 10 по 12 января 2014 года в Руане, Франция. Обладателем кубка стал «Ставангер Ойлерз», опередивший на одно очко «Донбасс».

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их команды.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:

Примечания

Ссылки 

 
 
 

2013/14
2013 год в хоккее
2014 год в хоккее